Een waaghals of een stuntman;
Daredevil (album), muziekalbum van Fu Manchu;
Daredevil (film), film uit 2003 van regisseur Mark Steven Johnson;
Daredevil (superheld), fictieve superheld uit de strips van Marvel Comics;
Daredevil (televisieserie), een actieserie uit 2015 van Netflix.